A-Train steht für:
 A-Train (Satelliten), Satellitennetzwerk
 A-Train (Spieleserie), Computerspiel
 Hitachi A-Train, Triebzugfamilie von Hitachi, siehe Intercity Express Programme
 A-Train, U-Bahn-Linie A (New York City)
 A-Train, S-Bahn-Züge in Dallas, siehe Stadler GTW 4. Generation #USA
 A-Train, siehe Artis Gilmore, ehemaliger US-amerikanischer Basketballspieler
 A-Train, siehe Matt Bloom, Wrestler

Siehe auch:
 A-Trane
 Take the “A” Train